Orrmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrmyrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Orrmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Väster-Orrmyrtjärnen, sjö i Nordmalings kommun,  (3,18 ha)
Öster-Orrmyrtjärnen, sjö i Nordmalings kommun,  (6,52 ha)
Lill-Orrmyrtjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Orrmyrtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,37 ha)
Orrmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Orrmyrtjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Orrmyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Orrmyrtjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (17,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn